GUH steht für:
 Gunnedah Airport (IATA-Code), Flugplatz von Gunnedah, New South Wales

guh steht für:
 Guahibo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guahibo-Sprachen

Abkürzung